Симанкин — русская фамилия. Известные носители:

 Симанкин, Григорий Филиппович (1914-1996) — Герой Советского Союза.
 Симанкин, Иван Никифорович — полковник Русской армии, начальник Киевского высшего общевойскового командного училища в 1919 году.